Матчин — русская фамилия.

Известные носители 
 

 Матчин, Алексей Борисович (1922—?) — советский спортсмен.
 Матчин, Борис Михайлович (род. 1971) — российско-германский виолончелист.

См. также